Аркесилай () може да се отнася за:

 Няколко царе на Кирена от династията Батиади:
 Аркесилай I (599 – 583 пр.н.е.)
 Аркесилай II (560 – 550 пр.н.е.)
 Аркесилай III (530 – 510 пр.н.е.) и
 Аркесилай IV (470 – 450 пр.н.е.)

Други:
 Аркесилай, древногръцки философ от Питана, 3 век пр.н.е.
 Аркесилай, скулптор, 5 век пр.н.е.
 Аркесилай, скулптор, 1 век пр.н.е.
 Аркесилай, художник, 5 век пр.н.е.
 Аркесилай, художник, 4 век пр.н.е.
 Аркесилай, древногръцки поет
 Аркесилай (сатрап) († сл. 320 пр.н.е.), управител при Александър Велики в Месопотамия
 Аркесилай, художник на вази от Спарта през 560 пр.н.е. („Аркесилай – купа“ от 565/560 пр.н.е.)
 Аркесилай (митология), фигура от гръцката митология, внук на Итон и правнук на Амфиктион
 Аркесилай, военен от Сиракуза 307 пр.н.е.
 Аркесилай, политик от Мегалополис 170 пр.н.е.
 Аркесилай (консул 267 г.), консул 267 г. на Римската империя
 (20961) Аркесилай, астероид